Соревнования в скелетоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 14 и 15 февраля. В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 16 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки . Действующим олимпийским чемпионом в этой дисциплине являлся канадец Джон Монтгомери, который планировал выступить и на Играх в Сочи, но не смог пробиться в состав своей национальной сборной. Два других призёра Ванкувера — Мартинс Дукурс и Александр Третьяков — считались в Сочи главными фаворитами.

Третьяков уже в первом заезде установил рекорд разгона (4,47), который затем трижды повторил в последующих заездах, а также рекорд трека (55,95).

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Результаты 
В четвёртый заезд проходило 20 лучших спортсменов по итогам трёх.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года